Ројалтон има више значења:
 Ројалтон (Илиноис)
 Ројалтон (Минесота)
 Ројалтон (Пенсилванија)